La Fabrique peut faire référence à :

Toponymie 
 La Fabrique, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône

Artisanat et industrie 
 La Fabrique désignait l'ensemble des métiers de l'horlogerie et de la bijouterie à Genève au 
 La Fabrique, terme utilisé pour désigner l'ensemble des acteurs de l'industrie de la soie, en particulier à Lyon, mais également à Tours et Saint-Étienne
 La Fabrique de l'industrie  think tank français

Architecture et urbanisme 
 La Fabrique, édifice du quartier Saint-Roch à Québec abritant depuis 1993 l'École des Arts Visuels de l'Université Laval, anciennement (jusqu'en 1988) une usine de fabrication de soutiens-gorge de la Dominion Corset

Culture

Sociétés 
 La Fabrique, une école française de mode et de décoration fondée en 2013
 La Fabrique, une maison d'édition française fondée en 1998
 La Fabrique, une société d'animation française fondée en 1984
 Les Studios de la Fabrique, des studios d'enregistrement

Centres culturels 
 La Fabrique, est un équipement culturel à Nantes, regroupant divers structures œuvrant pour les musiques actuelles et les arts numériques, dont Trempolino et Stereolux

Œuvres 
 La Fabrique est une nouvelle de Marcel Aymé publiée en 1967.

Voir aussi